Németh Pál (1913–1959) építész
 Németh Pál (1935) Neumann János-díjas villamosmérnök
 Németh Pál (1937–2009) kosárlabdázó, kalapácsvető, atlétaedző
 Németh Pál (1950) fuvolaművész és karmester
 Németh Pál (1967–) szobrászművész